Plaats in Indonesië
 Karangcangkring (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Karangcangkring (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java